Пермяко́ва — женская форма русской фамилии , а также топоним.

Носительницы фамилии  
 Пермякова, Лидия Ивановна (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Пермякова, Мария Николаевна (род. 1967) — глава города Астрахань.
 Пермякова, Наталья Львовна (род. 1970) — белорусская биатлонистка.
 Пермякова, Ольга Викторовна (род. 1982) — российская хоккеистка.
 Пермякова, Светлана Юрьевна (род. 1972) — российская актриса.
 Пермякова, София Олеговна (род. 1985) — российский пауэрлифтер.
 Пермякова, Яна Олеговна (1990) — российская спортсменка, призёр чемпионата России по вольной борьбе.

Населённые пункты 
 Пермякова — деревня в Паклинском сельском поселении Осинского района Пермского края.
 Пермякова — деревня в Пальском сельском поселении Осинского района Пермского края.
 Пермякова — улица в Тюмени.